Herreruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herreruela (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Herreruela (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar